Essam puede referirse a:

 Essam Abd El Fatah, árbitro de fútbol egipcio. 
 Essam El-Hadary, futbolista egipcio.
 Essam Yassin Abbas, futbolista iraquí.